Улица Си́монова — название улиц в различных городах России.

 Улица Симонова — улица в Казани.
 Улица Симонова — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Улица Константина Симонова